Гран-при Испании 1986 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл в Херес де ля Фронтера,Испания. Соревнования состоялись 13 апреля 1986 года.

Гонка 

|}

 Найджел Мэнселл совершил обгон Айртона Сенны на финишной прямой последнего круга. Но в момент пересечения зачётной линии нос машины Сенны оказался впереди на 0,014 секунды или примерно на 70 сантиметров. Данный финиш считается одним из самых плотных в истории Формулы-1. Разница в очках за гонку между первым и вторым местом в том сезоне составляла три очка. По итогам сезона Мэнселлу не хватило именно трёх очков для завоевания титула чемпиона мира.
 Знаменитый комментатор Формулы-1 Мюррэй Уокер сказал, что эта гонка в его комментаторской карьере запомнилась ему больше всего.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Гран-при Испании'86: Гонки со вкусом Хереса // f1news.ru

Гран-при Испании